Жозе Антониу Калдаш Оливейра (; род. 1 мая 1959, Брага, Португалия) — португальский футболист и тренер.

Биография 
Воспитанник «Брага». В качестве футболиста выступал на позиции вратаря за малоизвестные португальские команды. Первый успех пришел к нему в 1991 году, когда Калдаш в составе «Пасуш де Феррейра» пробился в Примейру. Причем ранее в сезоне 1989-90 вратарю даже удалось отметиться забитым голом в Сегунда лиги. Всего в португальской элите Калдаш провел 15 матчей.

После завершения карьеры он руководил клубами из низших лиг и работал в системе «Браги». В 2008 году в конце сезона он временно исполнял обязанности главного тренера команды. С 2010 по 2016 годы Калдаш работал с клубами из Анголы. В октябре 2019 года португалец был назначен на пост главного тренера аутсайдера армянской Премьер-Лиги ФК «Ереван». Через месяц из-за плохих условий в клубе тренер подал в отставку. При нем ереванцы провели четыре матча и во всех из них они потерпели поражения.

Достижения

Футболиста 
  Победитель Сегунда лиги (1): 1990/91.

Тренера 
  Победитель Кубка Анголы (1): 2011.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Footballdatabase

Футболисты Португалии
Футбольные вратари-бомбардиры
Игроки ФК «Визела»
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»
Игроки ФК «Леса»
Игроки ФК «Лейшойнш»
Футбольные тренеры Португалии
Тренеры ФК «Лейшойнш»
Тренеры ФК «Шавеш»
Тренеры ФК «Брага»
Тренеры ФК «Интер» Луанда
Тренеры ФК «Саграда Эсперанса»
Тренеры ФК «Ереван»